Неповиновение:
 Неповиновение (фильм, 1980),  — фильм Джона Флинна
 Неповиновение (фильм, 2017),  — фильм Себастьяна Лелио

См. также 
 Эксперимент «Повиновение» (фильм, 2012)